Петар Јовановић се односи на:

 Пера Сегединац (1655—1736), српски капетан у Хабзбуршкој монархији и вођа устанка бекешких кметова.
 Петар (Петроније) Јовановић (1710—1787), отац Карађорђа 
 Петар Јовановић (1800—1855), правник и професор гимназије у Новом Саду, уредник Бачке виле.
 Митрополит београдски Петар (1800—1864), митрополит београдски 1833-1859.
 Петар С. Јовановић (1893—1957), географ и академик САНУ.
 Петар В. Јовановић (1911—1944), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије.
 Петар М. Јовановић (1917—1943), официр Југословенске војске, учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије.
 Петар Јовановић (1982), фудбалер.